Branč ist der Name von:
Burg Branč, Burg in der Gemeinde Podbranč in der Slowakei
Branč (Nitra), Gemeinde im Okres Nitra in der Slowakei

Siehe auch:
 Brantsch
 Brandsch